Gilgit může znamenat:

 Gilgit (město) – město v Pákistánu
 Gilgit (řeka) – řeka v Pákistánu
 Gilgit (okres) – okres v Pákistánu

Externí odkazy